Alexīs Tsipras, primo ministro della Grecia
 L'Altra Europa con Tsipras, lista elettorale italiana di sinistra